RPV peut signifier :
 Réseau privé virtuel ;
 , avion sans pilote.